Завет може бити:

 Завет (sh), обећање или заклетва
 Завет (град), град у Бугарској
 Завет (село) (bg), село у Бугарској
 Завет (библија) (bg), библијски савез између Бога и човека
 Завет (роман), роман Славише Павловића
 Завет (филм), српски филм из 2007.
 Завет (ТВ серија), турска ТВ серија из 2017.